Stefan Mau ist der Name folgender Personen:

* Stefan Mau (Footballspieler) (* 1961), deutscher American-Football-Spieler und -Trainer
 Stefan Mau (Rugbyspieler) (* 1989), deutscher Rugby-Union-Spieler, Kanute und Lehrer

Siehe auch:
 Steffen Mau (* 1968), deutscher Sozialwissenschaftler